Иннокентий Николаевич Егоров (род. 5 сентября 1956) — советский инженер-строитель, российский политический и государственный деятель, член Совета Федерации (2004—2013), председатель президиума Национального союза агростраховщиков.

Биография 
С 1974 года работал строителем в Бурятии, в 1983 году окончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности «инженер-строитель». Кандидат технических наук.

В 1990—1994 годах — депутат Верховного Совета Бурятии.

В 1991—2002 гг. — заместитель председателя правительства Республики Бурятия, глава полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте РФ.

В 1994—1998 годах — депутат первого созыва Народного хурала Республики Бурятия.

В 2002—2004 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах».

22 декабря 2004 года на семнадцатой сессии Народного хурала Бурятии третьего созыва избран членом Совета Федерации — представителем законодательного органа власти. Выборы были конкурентными — Егоров получил больше голосов, чем Трошин Леонид Леонидович, старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации — полномочный представитель Генерального прокурора Российской Федерации в Федеральном собрании Российской Федерации (третий кандидат — депутат хурала Коренев Анатолий Степанович — взял самоотвод).

18 сентября 2013 года новым представителем парламента Бурятии в Совете Федерации избран Александр Варфоломеев.

10 сентября 2014 года И. Н. Егоров обратился к Народному хуралу с просьбой о сложении с него депутатских полномочий.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления
Депутаты Верховного Совета Бурятской АССР
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятии
Инженеры-строители
Инженеры РСФСР
Кандидаты технических наук
Персоналии в страховании
Члены «Единой России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)